Bertolt Brecht, escriptor alemany 
 Brecht (Bèlgica), municipi de Bèlgica de la província d'Anvers, a Flandes 
 Brecht (Alemanya), municipi alemany de l'estat de Renània-Palatinat.